

Персоналії 
 Девід Фаррар — американський театральний та кіноактор.
 Джанет Фаррар — англійська письменниця.
 Джеральдіна Фаррар — американська оперна співачка (сопрано).
 Тайлер Фаррар — американський професійний шосейний велогонщик.
 Фредерік Вільям Фаррар — англіканський богослов та письменник.

Топонім

Фаррар — гора (2424 м), вершина у Південних Альпах, в регіоні Вест-Кост.